Zagórnik ist Name folgender polnischer Orte:

Zagórnik (Andrychów), Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen, Gemeinde Andrychów
Zagórnik, Dorf in der Woiwodschaft Lublin, Gemeinde Dubienka